Absprung steht für:
 Absprung (Drucktechnik), auch Siebsprung, Lösung des Gewebes beim Siebdruck
 Sprungvorgang bei verschiedenen Sportarten, siehe Springen

Absprung ist der Titel folgender Filme:
 Absprung (1978), polnischer Kinderfilm (OT: Nauka latania) von Sławomir Idziak
 Absprung (1996), deutsches TV-Filmdrama von Hanno Brühl
 Absprung (2022), österreichischer Kurzfilm von Valentin Badura

Siehe auch: